468 km () – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Czernysz, w rejonie krasninskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji. Leży na linii Moskwa - Mińsk - Brześć.

Bibliografia 
 railwayz.info

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie krasninskim